Dermo (Bangil)
 Dermo (Benjeng)
 Dermo (Mojoroto)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing